Алекса́ндр Шу́тов: Шутов, Александр Валентинович (род. 1975) — украинский футболист.
  — украинский генерал-майор, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины.
 Шутов, Александр Павлович (1925—2008) — советский скульптор.